Siège de Gibraltar peut renvoyer à plusieurs sièges du Rocher et de la ville de Gibraltar :

 Siège de Gibraltar (1309) – premier siège de Gibraltar, par Juan Alfonso de Guzman el Bueno lors de la Reconquista.
 Siège de Gibraltar (1316) – deuxième siège de Gibraltar, par le caïd nasride Yahya lors de la Reconquista.
 Siège de Gibraltar (février-juin 1333) – troisième siège de Gibraltar, par l'armée Marinide, menée par Abd al-Malik lors de la Reconquista.
 Siège de Gibraltar (juin-août 1333) – quatrième siège de Gibraltar, par le roi Alphonse XI lors de la Reconquista.
 Siège de Gibraltar (1349-1350) – cinquième siège de Gibraltar, par le roi Alfonso XI lors de la Reconquista.
 Siège de Gibraltar (1411) – sixième siège de Gibraltar, par les Nasrides.
 Siège de Gibraltar (1436) – septième siège de Gibraltar, par , , lors de la Reconquista.
 Siège de Gibraltar (1462) – huitième siège de Gibraltar, par l'armée Castillane lors de la Reconquista.
 Siège de Gibraltar (1467) – neuvième siège de Gibraltar, par le duc de Medina Sidonia.
 Siège de Gibraltar (1506) – dixième siège de Gibraltar, par le duc de Medina Sidonia.
 Prise de Gibraltar (août 1704) – onzième siège de Gibraltar par les forces anglo-néerlandaises, avec prise de la ville.
 Siège de Gibraltar (1704-1705) – douzième siège de Gibraltar, par une armée franco-espagnole.
 Siège de Gibraltar (1727) – treizième siège de Gibraltar, par l'armée espagnole.
 Siège de Gibraltar (1779-1783) – quatorzième siège de Gibraltar, par une armée et une flotte franco-espagnole lors de la guerre d'indépendance des États-Unis.

 
Gibraltar